Vousden ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Vousden (* 1957), britische Krebsforscherin
 Samuel Vousden, finnischer Pokerspieler